Богдан Мирчев Рензов е български зограф от Македония, творил в началото на XVIII век.

Биография 
Роден в дебърското мияшко село Тресонче и принадлежи към големия зографски род Рензови. Баща му Мирче е основателят на рода Рензови. Богдан живее към началото на XVIII век и има двама сина - Силян и Стефан. Богдан става изкусен зограф и твори на много места, но главно към Цариград. Работи в църкви и джамии. Съществува предание, че рисува портрет на султана, за което е богато възнаграден.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови